

Geografia

Svizzera 
 Messen – comune nel distretto di Bucheggberg (Canton Soletta)
 Messen-Scheunen – ex comune ora frazione di Jegenstorf, comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)

Persone 
 Youri Messen-Jaschin (1941) – pittore svizzero